Taurida kan syfta på:

 Taurida (djur) – ett plattmasksläkte
 Taurida – antikt grekiskt namn på halvön Krim, se Krim#Etymologi